Effodeildin 2016 var den 74. udgave af Effodeildin.

Hold

Stilling

Topscorere

Referencer 

Fodbold i 2016
Fodbold på Færøerne